Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Тулузи, 28 км на південний захід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 191,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Саль на сайті французького Національного інституту географії
 Саль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї